Autor — aquele que produz originalmente uma obra
Autor (direito) — parte de um processo.
Edição de autor — publicação feita pelo autor

Desambiguações de literatura